Kläden ist der Name folgender Orte:

 Kläden (Bismark), Ortsteil der Stadt Bismark (Altmark) im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Kläden (Arendsee), Ortsteil der Stadt Arendsee (Altmark) im Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Kläden (Dobbertin), Ortsteil der Gemeinde Dobbertin im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Naturschutzgebiet Kläden, Naturschutzgebiet in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Cléden 
 Klaeden
 Kleeden
 Kleden